

Persone 
 Hemming Gadd – militare svedese
 Knut Gadd – pallanuotista svedese
 Steve Gadd – batterista statunitense
 Will Gadd – ice climber canadese e pilota di parapendio

Altro 
 Gadd45 – geni implicati nella risposta cellulare allo stress